ditlenek selenu, 
 pentatlenek diselenu, 
 tritlenek selenu,